Zunahme ist
 ein Synonym für Wachstum
 die doppelte Isolierstoffdicke bzw. die lackbedingte Durchmesservergrößerung bei Kupferlackdraht